Запоте Колорадо има више значења:

 Запоте Колорадо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Запоте Колорадо (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику